They're Only Chasing Safety är Underoaths fjärde album och släpptes 15 juni 2004.

Låtlista
"Young and Aspiring" - 3:04
"A Boy Brushed Red Living in Black and White" - 4:28
"The Impact of Reason" - 3:23
"Reinventing Your Exit" - 4:22
"The Blue Note" - 0:51
"It's Dangerous Business Walking Out Your Front Door" - 3:58
"Down, Set, Go" - 3:44
"I Don't Feel Very Receptive Today" - 3:42
"I'm Content With Losing" - 3:55
"Some Will Seek Forgiveness, Others Escape" - 4:23

Musikalbum 2004